Міхал Свірський — польський консул у Харкові в 1924 році.
 Олександр Свірський (1448—1533) — православний святий, чудотворець.
 Свірський Олександр Миколайович (1979—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Свірський Юрій Володимирович (1882—1959) — контр-адмірал Української Держави, Начальник Головного морського штабу Українських військово-морських сил, віце-адмірал ВМС Польської Республіки (1941), член польського уряду в екзилі.

 Свірський канал — один із приладозьких каналів на території Ленінградської області.
 Нижньо-Свірський заповідник — заповідник в Ленінградській області.
 Александрово-Свірський монастир — монастир в Ленінградській області.
 Свірський ВТТ — підрозділ, що діяв в системі виправно-трудових установ СРСР.

Також 
 Свірськ — місто в Іркутській області РФ.